Wolstencroft est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), auteur et scénariste américain
 (né en 1963), musicien britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme